Премьер-лига ЮАР 2016/2017 () — 21-й сезон футбольной Премьер-лиги ЮАР. Он начался 23 августа 2016 года и закончился 27 мая 2017 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Статистика на rsssf.com

2016/2017
ЮАР
Спорт в ЮАР в 2016 году
Спорт в ЮАР в 2017 году